Buslijn 32 (Amsterdam), een voormalige buslijn van het GVB Amsterdam die op 15 oktober 1924 werd ingesteld
 Buslijn 32 (Haaglanden)
 Buslijn 32 (Rotterdam), een buslijn in de gemeente Rotterdam, die wordt geëxploiteerd door de RET